Over the Rainbow может означать:

 Over the Rainbow — классическая песня-баллада на музыку Гарольда Арлена и слова Эдгара Харбурга.
 Over the Rainbow — музыкальная группа, исполняющая хеви-метал и хард-рок.